William Wampler ist der Name folgender Personen:

* William C. Wampler (1926–2012), US-amerikanischer Politiker
 William C. Wampler junior (* 1959), US-amerikanischer Politiker